Асланович — русская фамилия. Известные носители:

 Асланович, Александр Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7003; 4 декабря 1843.
 Асланович, Андрей Варфоломеевич (1790 — до 1858) — Георгиевский кавалер; полковник; № 5163; 1 декабря 1835.

См. также 
 Асланов
 Аслановичи — дворянский род.